Ел Дорал има више значења:

 Ел Дорал (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дорал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику